Hrvatska:
 Stražbenica (Petrinja), gradsko naselje Petrinje
 Stražbenica špilja
 Stražbenica (vrh), vrh otoka Biševa

BiH:
 Stražbenica (planina u BiH)
 Stražbenica (Kupres, BiH), naselje u općini Kupres, BiH
 Stražbenica (Banovići, BiH), naselje u općini Banovići, BiH

Vidi i:
 Stražbenice, naselje u općini Višegrad, BiH